Brügge (Sleeswijk-Holstein), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Brügge (Lüdenscheid), een stadsdeel in Lüdenscheid in Sauerland
Brügge (Halenbeck-Rohlsdorf), een plaats en deelgemeente van Halenbeck-Rohlsdorf

Personen:
Berthold Brügge (1909–1979), auteur